Уи́тби () — топоним и фамилия.

Топоним 
 Уитби — город в графстве Норт-Йоркшир (Англия).
 Уитби — город в провинции Онтарио (Канада).
  — пригород города Порируа (Новая Зеландия).
  — деревня в штате Западная Виргиния (США).

Фамилия 
  (ум. 1931) — британская писательница.
  (род. 1977) — британский легкоатлет, чемпион Любительской спортивной ассоциации Англии по бегу с препятствиями на 3000 м (2001, 2002), серебряный медалист Чемпионата Европы по кроссу в составе сборной Великобритании (2009).
 Уитби, Генри Сили (1869—1945) — британский политик, лорд-мэр Ноттингема (1932—1933).
  (Лайонел Гордон Уитби; 1926—2000) — британский врач и биохимик, декан медицинского факультета Эдинбургского университета (1969—1972, 1982—1986), вице-президент (1983—1986) Эдинбургского королевского общества, сын Лайонела Уитби.
  (Джойс Филд Уитби; р. 1930) — британский телепродюсер, автор детских программ, лауреат cпециальной Телевизионной премии Британской академии (1965) и Премии Элинор Фарджон Общества детской литературы (1979).
 Уитби, Джон — британский музыкант и политик, солист рок-группы The Beyond, мэр Дерби (2017—2018).
  (1878—1966) — британский колониальный предприниматель и политик, член Палаты представителей доминиона Цейлон (1947—1952).
  (1887—1972) — американский химик, обладатель Медали Джорджа Гудьира подразделения резины Американского химического общества (1954).
  (1638—1726) — англиканский священник, теолог.
  (род. 1984) — зимбабвийский футболист, игрок клубов Чемпионата Зимбабве.
  (1895—1956) — британский гематолог, военный деятель и педагог, королевский профессор медицины Кембриджского университета (1945—1956), магистр Даунинг-колледжа (1947—1956), отец Гордона Уитби.
  (род. 1948) — британский политик, глава городского совета Бирмингема (2004—2012), член Палаты лордов (с 2013).
  — британский историк-классицист, декан Колледжа искусств и права Бирмингемского университета (с 2010).
  (род. 1950) — британский инженер и гребец-байдарочник, участник летних Олимпийских игр (1968), президент Института инженеров-строителей (2001—2002).
  (известна под псевдонимами Полин Эшвелл и Пол Эш; 1926—2015) — британская писательница-фантастка, номинант на премии «Хьюго» за лучшую короткую повесть (1959) и рассказ (1961) и на премию «Небьюла» за лучшую повесть (1992).
  — британский органический химик, лауреат Премии Бадера Королевского химического общества (1999).
  (Энтони Чарльз Уитби; 1929—1975) — британский радиопродюсер, руководитель BBC Radio 4 (1970—1975).
  (ум. 1655) — британский колониальный политик, председатель Палаты бюргеров Виргинии (1653).
  (ок. 1578—1639) — английский юрист и политик, член Палаты общин от Честера (1614—1629).

Прочее 
 Аббатство Уитби — монастырь VII века в Англии.